{{DISPLAYTITLE:(202599) 2006 HS18}}

A (202599) 2006 HS18 a Naprendszer kisbolygóövében található aszteroida. Sárneczky Krisztián fedezte fel 2006. április 24-én.

Kapcsolódó szócikkek 
 Kisbolygók listája (202501–203000)

Jegyzetek 

A Naprendszer kisbolygói